Gradac je pogosto krajevno ime.

Slovenija 
 Gradac, Metlika
 Grad Gradac
 Pusti Gradac/Gradec

Hrvaška 
 Gradac Našički 
 Gradac, Gradac
 Gradac, Ružić
 Gradac, Pleternica 
Gornji Gradac

Srbija 
 Gradac, Batočina 
 Gradac, Brus 
 Gradac, Ivanjica 
 Gradac, Raška
 Gradac, Sjenica
 Gradac, Tutin

Bosna in Hercegovina 
 Gradac, Bijeljina 
 Gradac, Neum

Črna gora 
 Gradac, Pljevlja
 Gradac, Podgorica

Glej tudi 
 Gradec (razločitev)
Grad (razločitev)
Gračac (razločitev)